(signifiant « griffe de Dzharakuduk », du nom de la localité type) est un genre de dinosaures théropodes Alvarezsauridé de la Formation de Bissekty du Crétacé supérieur d'Ouzbékistan. L'espèce type est  ; « eski » étant un mot ouzbek pour « vieux ».

Description 
Dzharaonyx est connu à partir d'une série de matériel post-crânien dissocié mais bien conservé. La forme de l'humérus est intermédiaire entre celle de Patagonykus et de Mononykus.

Classification 
L'analyse phylogénétique place Dzharaonyx dans une polytomie incluant d'autres membres asiatiques de Parvicursorinae. Cela en fait le plus ancien parvicursoriné connue à ce jour.
{{clade|{{clade
 |1=Alvarezsaurus
 |2={{clade
    |1=Achillesaurus
    |2={{clade
      |1=Albertonykus
      |2={{clade
        |1=
        |label2=Parvicursorinae
        |2={{clade
          |1=Albinykus
          |2=Xixianykus
          |3=PIN 5838/1 (=Ondogurvel)
          |4=Khulsanurus
          |5=Dzharaonyx
          |6=
          |7= }} }} }} }} }}|style=font-size:85%; line-height:85%;|label1=Alvarezsauridae}}

 Paléoenvironnement Dzharaonyx vivait dans la formation de Bissekty, qui a été intensivement étudiée ces dernières années. Il représente un milieu saumâtre. Il a coexisté avec des théropodes plus grands, notamment le dromaeosauridé Itemirus, le tyrannosauroïde Timurlengia et le carcharodontosaurien Ulughbegsaurus. Des ornithischiens et le sauropode Dzharatitanis'' représentaient les herbivores de la région.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database